Поле́нов — фамилия.

Известные носители:

Мужчины 
 Поленов, Алексей Дмитриевич (1845—1918) — экономист, политический деятель, благотворитель.
 Поленов, Алексей Яковлевич (1738—1816) — законовед XVIII века, прадед художника Василия Поленова.
 
 Поленов, Борис Константинович (1859—1923) — геолог.
 
 Поленов, Виталий Сергеевич (1901—1968) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Поленов, Владимир Михайлович (род. 1951) — российский дипломат.
 Поленов, Георгий Фёдорович (1924—2001) — доктор юридических наук, профессор.
 Поленов, Дмитрий Васильевич (1806—1878) — археолог и библиограф, отец художника Василия Поленова.
 Поленов, Константин Павлович (1835—1908) — уральский металлург.
 Поленов, Лев Андреевич (1894—1958) — командир «Авроры» с 1922 по 1928 год.
 Поленов, Матвей Васильевич (1823—1882) — русский юрист, сенатор, один из видных реформаторов судебной системы в Российской империи.
 Поленов, Фёдор Дмитриевич (1929—2000) — внук художника Василия Поленова и исследователь его творчества, морской офицер, народный депутат Российской Федерации.

Женщины 
 
 Поленова, Мария Алексеевна (1816—1895) — детская писательница, художница-портретистка.
 Поленова, Наталья Фёдоровна (род. 1975) — российский музеолог, директор музея-заповедника В. Д. Поленова.

См. также 
 Поленовы
 Поленово